Palmarito peut désigner :

Toponymes

Palmarito : localité de la paroisse civile d'Ucata de la municipalité d'Atabapo dans l'État d'Amazonas ;
 Palmarito : localité de la paroisse civile d'El Yagual de la municipalité d'Achaguas dans l'État d'Apure ;
 Palmarito : capitale de la paroisse civile d'Aramendi de la municipalité de Páez dans l'État d'Apure ;
 Palmarito : localité de la paroisse civile de Panapana de la municipalité de Heres dans l'État de Bolívar ;
 Palmarito : capitale de la paroisse civile de Montaña Verde de la municipalité de Torres dans l'État de Lara ;
 Palmarito : capitale de la paroisse civile d'Independencia de la municipalité de Tulio Febres Cordero dans l'État de Mérida.

Homonymie de toponyme